Een chef wordt in verschillende contexten gebruikt:

 Chef (meerdere), het hoofd, de leider, de baas
een chef-kok, zie Chef-kok
de leider van de nationale ploeg bij de Olympische Spelen en  leider van een sportploeg bij een wedstrijd, zie chef d'équipe

film
een karakter uit de Amerikaanse animatieserie South Park, zie Chef (South Park) 
de chef (adel), het hoofd van een vorstelijke familie
Chef (film), een Amerikaanse film uit 2014

militair
 De "Einhaber" 
 erekolonel van een regiment.
de Chef Defensiestaf, tot 2005 was dit de hoogste militaire functie van de Nederlandse krijgsmacht
de Chef van het Militair Huis van de Koning, die in België het staatshoofd bijstaat bij het invullen van zijn taak inzake Defensie